Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do singlové soutěže londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě v All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace se probojovalo devět tenistek. Obhájkyní titulu byla 18letá Polka Iga Świąteková, která zvolila start v ženské dvouhře.

Premiérový grandslamový titul vybojovala 17letá nenasazená Ukrajinka Darija Snigurová, jež ve finále na dvorci č. 1 přehrála americkou turnajovou desítku Alexu Noelovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Stala se tak druhou ukrajinskou šampionkou wimbledonské juniorky, když navázala na triumf Kateryny Bondarenkové z roku 2004. Do juniorského žebříčku si Snigurová připsala 375 bodů, poražená finalistka pak 270 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wimbledon 2019
Juniorský tenis v roce 2019